Ниже приводится хронология города Алма-Ата, Казахстан.

Ранняя история 

 X—IX вв. до н.э. — появление первых поселений (Теренкара, Бутакты)
 с VII в. до н.э. — обитание сакских и усуньских племен.
 VIII—X вв:
 развитие городской культуры
 появление городских поселений в Семиречье
 развитие земледелия и ремесла
 X—XIV вв. — развитие торговли
 XV—XVIII вв. — формирование самобытной культуры Жетысу

XIX век 

 1854  — строительство казаками крепости Верный
1855:
прибытие первых поселенцов из Центральной России
перенесение административного центра Алатауского округа в Верное
1856 — заложение Казенного сада
1857 — строительство первой водяной мельницы в районе Татарской слободки
1860 — Узун-Агачская битва
1867:
учреждение Семиреченского казачьего войска
открытие двухклассного училища для мальчиков
открытие одноклассного училища для девочек
1868 — составление первого проектного плана строительства города
1869 — открытие первой типографии
1870 — открытие училища садоводства
 1870-е  — заложен Парк имени И. В. Панфилова
 1871 — население: 12 000
1872 — открытие первой аптеки
1876 — открытие мужской и женской гимназии
1877 — учреждение Городской Думы
1879 — проведение первой переписи населения
 1884  — учреждение Синагоги
 9 июня 1887  — землетрясение магнитудой 7,3
1894 — заложение городской рощи Алферовская

XX век 

 1907  — строительство Вознесенского собора
 1910  — население: 24 798.
 3 января 1911  — землетрясение магнитудой 7,7—8,7
1912 — открытие гильзовой фабрики «Унион»
1913 — открытие библиотеки имени Л. Н. Толстого
 1914 — население: 36 000.
 1918 — город вошёл в состав Туркестанской Автономной Социалистической Советской Республики
 1921 — город переименован в «Алма-Ата»
 1927 — столица Казахской Автономной Социалистической Советской Республики перенесена из Кызылорды в Алма-Ату
 1928 — казахский государственный театр перенесен в Алма-Ату
1930 — начала работу Алма-Атинская обувная фабрика «Джетысу»
1931 — учреждены Центральный Государственный Музей Казахстана и Национальная Библиотека Казахстана
 1934:
 открытие Казахского театра оперы и балета имени Абая и Казахского Государственного Университета
 учреждение киностудии документальных фильмов Алма-Аты
 1935:
 строительство аэропорта Алма-Аты
 открытие Национальной Галереи Искусств
 1936:
 город стал столицей Казахской Советской Социалистической Республики
 открытие зоопарка Алма-Аты
учреждение Алма-Атинской ковровой фабрики
учреждение Алма-Атинского плодоконсервного завода
1938 — начал работу Алма-Атинский меховой комбинат
1939 — население: 230 528.
 1941:
учреждение Центральной Объединённой киностудии
начал работу Алматинский завод тяжёлого машиностроения
начала работу Алма-Атинская швейная фабрика имени Гагарина
1942 — начала работу Алма-Атинская хлопкопрядильная фабрика
1946 — создание Консерватории имени Курмангазы
 1949 — создание Алматинской Районной Библиотеки
1950 —  начала работу Алма-Атинская кожгалантерейная фабрика
 1954 — учреждение футбольного клуба Локомотив
1955 — открытие трикотажной фабрики
1956 —  начал работу Алма-Атинский домостроительный комбинат
 1958 — открытие Центрального стадиона Алма-Аты
1960: 
установление памятника Абаю.
начала работу Алма-Атинская швейно-галантерейная фабрика
1963:
Корейский театр переехал в Алма-Ату.
начала функционировать радиорелейная линия Алма-Ата — Фрунзе — Ташкент
1964 —  основание Кызыл-ту
1965 —  учреждение Алма-Атинского хлопчатобумажного комбината
1972 — строительство Плотины Медео
1979 — население: 975 000
1983 —  строительство Телебашни «Коктобе»
1986: 
население: 1 068 000 (оценка)
Декабрьские события в Алма-Ате
1991:
подписание Алма-Атинской декларации
город стал столицей Республики Казахстан
1992 — Есимов, Ахметжан Смагулович стал главой Алматинской областной администрации. 
1993:
начало печати газеты Казахская Правда
население: 1 176 000 (оценка)
Алатауский район был ликвидирован и присоединён к Ауэзовскому району
1995 — основание Katelco
1997: 
столица перенесена в Астану
Нуркадилов, Заманбек Калабаевич стал главой Алматинской области

XXI век 

2000 — начало печати газеты  Республика — деловое обозрение
2003 — население: 1 149 641
2004 — открытие нового терминала международного аэропорта «Алматы». 
2008 — Алатауский район вновь был создан 
2011 — Алма-Атинский метрополитен был запущен
2014 — учреждение Наурызбайского района
2016 — отмечалось 1000-летие города
2018 — население: 1 806 833
 январь 2022 — Алматинская трагедия

См. также 

 История Казахстана

Примечания 

Алма-Ата
История Алма-Аты